ТЕД — в техніці — техніко-економічна доповідь.

 TED (конференція)